Berentheater (Diergaarde Blijdorp), een gebouw met de status van Rijksmonument
het berentheater van René Karst (met teddyberen)